Revolte im Erziehungshaus steht für
 Revolte im Erziehungshaus (Film), deutscher Stummfilm (1930)
 Alternativtitel von Gestrandete Jugend, US-amerikanisches Drama (1949)